Петров, Виктор: 
 Петров, Виктор Алексеевич — ректор СМГУ
 Петров, Виктор Афанасьевич (род. 1938) — советский и российский кинооператор и кинорежиссёр.
 Петров, Виктор Борисович (1947—2018) — украинский политик.
 Петров, Виктор Валентинович (1947—2014) — советский и российский художник-постановщик.
 Петров, Виктор Викторович (род. 1996) — украинский боксёр, обладатель кубка Украины.
 Петров, Виктор Владимирович (1925—1943) — советский подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Петров, Виктор Григорьевич (1940—2007) — советский и российский актёр.
 Петров, Виктор Дмитриевич (1949—2017) — сценарист, кинодраматург, лауреат Государственной премии РФ (2000).
 Петров, Виктор Евгеньевич (род. 1953) — журналист, проведший в чеченском плену два года.
 
 Петров, Виктор Петрович (1924—1985) — советский пулемётчик, полный кавалер ордена Славы.
 Петров, Виктор Платонович (1894—1969) — советский разведчик, деятель украинской эмиграции, этнограф и писатель.
 Петров, Виктор Порфирьевич (1907—2000) — русско-американский писатель, историк, географ, общественный деятель
 Петров, Виктор Семёнович (1910—1987) — Герой Социалистического Труда.
 Петров, Виктор Сергеевич — росскийкий поэт, литературный критик, журналист.